Fusinus är ett släkte av snäckor. Fusinus ingår i familjen Fasciolariidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Fusinus